Vallanca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vallanca (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Vallanca (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar